Hendekagon eller undekagon är en elvasidig polygon. En regelbunden hendekagon är en hendekagon som är liksidig och likbent vilket betyder att alla vinklar är 147,27 grader. Arean av en regelbunden hendekagon beräknas med formeln 

där a är hendekagonens sida.

Hendekagonen är den enklaste polygonen där den vanliga formen inte kan konstrueras med passare, linjal och vinkelns tredelning. 

Polygoner